

Гай-Бридж — місто, штат Нью-Джерсі
 Гай-Бридж — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Гай-Бридж — переписна місцевість, штат Вашингтон